Het wereldkampioenschap superbike van Mandalika 2022 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 12 en 13 november 2022 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.

Álvaro Bautista werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een tweede plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Toprak Razgatlıoğlu voor te kunnen blijven. Dominique Aegerter werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een vierde plaats in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Lorenzo Baldassarri, die in deze race ten val kwam, voor te kunnen blijven.

Superbike
Iker Lecuona startte de races niet vanwege een ongeluk in de tweede vrije training op vrijdag, waarbij hij een gebroken ruggenwervel opliep. Lucas Mahias startte de races niet vanwege een ongeluk in de derde vrije training op zaterdag, waarbij hij een gebroken enkel opliep.

Race 1

Superpole

Race 2
Philipp Öttl startte de race niet als gevolg van een ongeluk in de eerste race van het weekend, waarbij hij een hersenschudding opliep.

Supersport

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een lengte van 19 ronden, werd na 13 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Niki Tuuli. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Mandalika